Erdkratzer steht für:
 die irdische Atmosphäre tangierender Bolide (Meteor), auch als Feuerkugel bezeichnet
 in die Erde gebautes Hochhaus, siehe Wolkenkratzer #Erdkratzer